Tuy steht für:

 spanischer Name der Stadt Tui (Galicien)
 Tuy (Burkina Faso), Provinz in Burkina Faso
 Tuy (Philippinen), Stadtgemeinde auf den Philippinen
 Tuy Hoa (Vietnam), Stadt in der Provinz Phú Yên
 Río Tuy, Fluss in Venezuela

Siehe auch:
 Tui